High Voltage kan avse:

 High Voltage (Australien) – ett musikalbum av AC/DC från 1975
 High Voltage (internationell) – ett musikalbum av AC/DC från 1976
 High Voltage (låt av AC/DC) – en låt från albumet T.N.T. av AC/DC
 High Voltage (1929) – en amerikansk film från 1929